Männer vor der Ehe steht für:

 Männer vor der Ehe (1927), einen deutschen Stummfilm von Constantin J. David
 Männer vor der Ehe (1936), einen deutschen Spielfilm von Carl Boese